Pascual puede hacer referencia a:

Nombre 

 Pascual, nombre:

Apellido 
 Pascual, apellido:

Personajes 

 Pascual Cervera y Topete (n/d), almirante español;
 Pascual Enguídanos (n/d), escritor español de ciencia ficción;
 Pascual Nadal Oltra (1884-1935), artista y misionero español;
 Pascual Ortiz Rubio (1877-1963), presidente de México;

 Álvaro Pascual-Leone (1961-), profesor español;
 Beatriz Pascual Rodríguez (n/d), atleta española;
 Carolina Pascual Gracia (n/d), exgimnasta española;
 Emilio Pascual (n/d), editor, poeta, narrador y crítico español;
 Erasmo Pascual (n/d), actor teatral y cinematográfico español;
 Gonzalo Pascual (n/d), empresario español;
 Íñigo Pascual (n/d), pelotari navarro;
 José Pascual Buxó (n/d), catedrático, filólogo, escritor, poeta y académico mexicano de origen español;
 José Antonio Pascual (n/d), lingüista y catedrático español;
 Juan Pascual Pringles (n/d), militar argentino;
 Juan José Pascual (n/d), empresario español;
 Julio Pascual (n/d), artista español;
 Julio Argentino Pascual Roca (n/d), político argentino;
 Lorenzo Domínguez Pascual (n/d), abogado y político español;
 Mayte Pascual (n/d), periodista española;
 Mirella Pascual (n/d), actriz uruguaya;
 Narciso Pascual Colomer (n/d), arquitecto español;
 Pedro Pascual (n/d), obispo mercedario de Jaén y mártir;
 Rafa Pascual (n. 1970), jugador español de voleibol;
 Rafael Manuel Pascual (n/d), político argentino;
 Sandra Pascual (n/d), jugadora española de voleibol;
 Tomás Pascual Sanz (1926-2006), empresario español - fundador de Grupo Leche Pascual;
 Xabi Pascual (n/d), futbolista español;
 Xavier Pascual Fuertes (n/d), apodado Pasqui, exjugador y entrenador de balonmano español.
 Xavier Pascual Vives (n/d), entrenador del primer equipo de baloncesto FC Barcelona.

Marca 
 Grupo Leche Pascual (f. 1969), empresa española;

Topónimo 
 Pascual, topónimo de la localidad Castellonense de Villarreal.

Véase también 
 Pascal
 Pascale
 Pasqual
 Pasquale
 Muceta Pascual